Die 60. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  60. Infanterie-Division (mot.) (Wehrmacht)
  60. Division (Volksrepublik China)
  60e division d'infanterie (Frankreich)
  60ª Divisione fanteria "Sabratha" (Königreich Italien)
  60. Division (Japanisches Kaiserreich)
  60. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  60th (2/2nd London) Division (Vereinigtes Königreich)
  60. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern